Ральф Ходжсон (; 9 сентября 1871 — 3 ноября 1962) — английский поэт.

Биография 
В молодости был журналистом и актёром-комиком (со сценическим псевдонимом Йорик), редактировал отдел искусства в «Еженедельном журнале спорта и отдыха» (). В 1914—1923 служил в британской армии (в годы Первой мировой войны — в военном флоте). В 1932—1938 преподавал английский язык в университетах Японии. Оставшуюся часть жизни провел в США, в штате Огайо.

Творчество 
Первая книга стихов Ходжсона «Последний чёрный дрозд и другие строки» (, 1907) примыкала к предмодернистскому пасторально-романтическому течению в английской поэзии, получившему название поэтов-георгианцев. Эту репутацию Ходжсона упрочили книги «Тайна» (, 1913) и «Стихотворения» (, 1917). В дальнейшем, однако, Ходжсон почти не участвовал в литературной жизни и практически не публиковался. Лишь в 1944 он начал выпускать поэтические листовки под названием «Летучие свитки» (, 11 выпусков), состоящие из моностихов и других изящных миниатюр. За ними последовал сборник стихов «Жаворонок» (, 1959) и книга избранных стихотворений в 1961.

Примечания

Ссылки 
 Биография, произведения (англ.)

Английские поэты
Поэты Великобритании
Преподаватели университета Тохоку